Schönharting steht für:

 Schönharting (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Heike Schönharting (* 1974), deutsche Badmintonspielerin